Суперлига Колумбии 2016 () — 5-й розыгрыш Суперлиги Колумбии, в котором встречались чемпион Апертуры 2015 «Депортиво Кали» и чемпион Финалисасьон 2015 «Атлетико Насьональ». Первый матч состоялся 23 января 2016 года, ответный — 27 января.

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Суперлига Колумбии 2016 на сайте

Матчи ФК «Атлетико Насьональ»
Матчи ФК «Депортиво Кали»
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2016 году
Январь 2016 года
События 23 января
События 27 января
Суперлига Колумбии по футболу
Спортивные соревнования в Медельине
Спортивные соревнования в Кали